Franck Engonga – calciatore gabonese, difensore
 Igor Engonga – calciatore equatoguineano, di origini spagnole, difensore
 Vicente Engonga – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo